Brzozowy Kąt peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Brzozowy Kąt est un village dans la voïvodie de Lublin
 Brzozowy Kąt est un village dans la voïvodie de Mazovie